Hollandia Matzes (voorheen: "Paaschbroodfabriek"), opgericht in 1933, is een in Nederland gevestigd zelfstandige familiebakkerij in de binnenstad van Enschede. Zij bakken diverse soorten - ronde, vierkante, grote en kleine - matses (een plat brood dat niet is gerezen) volgens traditioneel recept. De iconische 6-kantige oranje verpakking is al minstens 80 jaar in de Nederlandse supermarkt te vinden.

De fabriek staat drie weken per jaar onder rabbinaal toezicht van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), wat betekent dat de daar gemaakte matses ook koosjer zijn. Voor Pesach worden er speciale matses gemaakt dat vijf á zes procent van de totale productie bevat onder toezicht van twee rabbijnen, vertegenwoordigers van het opperrabbinaat.

Oud-directeuren waren Udo Karsemeijer en Herjo Woudstra. Pieter Heijs is sinds 2004 de eigenaar en thans directeur.

Deegpers 
De matzes worden gemaakt op een deegpers die door een van de stichters van de bakkerij bij zijn vlucht voor de naziterreur werd meegenomen uit Burgsteinfurt.

Externe links 
  Website Hollandia Matzes

Hollandia
Hollandia
Hollandia
Enschede